How Long (Betcha' Got a Chick on the Side) – singolo delle The Pointer Sisters del 1975
 How Long – brano musicale di J. D. Souther del 1972, pubblicato dagli Eagles come singolo nel 2007
 How Long – singolo degli Information Society del 1991
 How Long – album di L.V. del 2000
 How Long – singolo di L.V. del 2000, dall'album omonimo
 How Long – traccia dell'album Incontri con l'anima di Roberto Cacciapaglia del 2005
 How Long – singolo degli Hinder del 2006, dall'album Extreme Behavior
 How Long – singolo di Charlie Puth del 2017
 How Long – singolo di Tove Lo del 2022